Боруны — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Боруны — деревня в Браславском районе Витебской области.
 Боруны — агрогородок в Ошмянском районе Гродненской области.